Brainville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Brainville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia